Суперкубок Іспанії з футболу 2007 — 22-й розіграш турніру. Матчі відбулись 11 і 19 серпня 2007 року між чемпіоном Іспанії клубом Реал Мадрид та володарем кубка Іспанії клубом Севілья.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на soccerway 

2007
Іспанія
2007 в іспанському спорті